Женская национальная сборная Чехии по софтболу — представляет Чехию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола Чехии ().

Многократный призёр чемпионатов Европы.

До 1992 включительно выступала как женская сборная Чехословакии.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Чехии по софтболу

Ссылки 
 Ассоциация софтбола Чехии (Česká softballová asociace)
 Страница женской сборной на сайте Ассоциации софтбола Чехии
 Европейская федерация софтбола (ESF)
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Чехия
Софтбол в Чехии
Софтбол мужская